Чемпионат Азии по борьбе 1987 года прошёл с 13 по 17 октября в Бомбее (Индия).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Греко-римская борьба (мужчины)

Вольная борьба (мужчины)

Источники 
 FILA Wrestling Database

1987
Международные соревнования по борьбе в Индии
Международные спортивные соревнования в Мумбаи
Октябрь 1987 года
Спорт в Индии в 1987 году
Чемпионаты Азии в 1987 году
Борьба